Le sigle BAFF peut faire référence à :
 BAFF (B-cell activating factor), une cytokines de la famille du facteur de nécrose tumorale
 British Armed Forces Federation
 Busto Arsizio Film Festival (Festival du film de Busto Arsizio).
 Brussels Art Film Festival, le festival de documentaires sur l'art de Bruxelles.